Příjmení Kudrjavcev () nosí více významných osobností:

 Alexandr Kudrjavcev (* 1985) – ruský profesionální tenista
 Alla Kudrjavcevová (* 1987) – ruská profesionální tenistka
 Jana Kudrjavcevová (* 1997) – ruská moderní gymnastka

Ruská příjmení